Міста у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі
 місто Лідзбарк, неофіційно Лідзбарк-Вельський
 місто Лідзбарк-Вармінський